Klas Olsson eller liknande namn kan syfta på:

 Claudius Olai (död 1589), svensk kyrkoman och riksdagsman
 Clas Ohlson (företagare) (1895–1979), grundare till företaget Clas Ohlson AB.
 Claes Olsson (1948–), finlandssvensk filmregissör och -producent.
 Clas Olsson (1962–), svensk ämbetsman och nationalekonom, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket